Виктор Лукашевич () — латвийский футболист, игравший на позиции защитника. С 1998 по 2002 годы провел 23 игры в составе национальной сборной.

Биография 
О выступлениях до 25-летнего возраста сведений нет.

В 1997 году дебютировал в высшей лиге Латвии за новосозданный «Вентспилс». За сезон 1997 года участвовал в 20 матчах и забил 1 гол. В следующем году попал в национальную сборную Латвии, в которой продержался до 2002 года. Дебютировал 6 февраля 1998 года в товарищеском матче против сборной Грузии, где на 42-й минуте сменил Яниса Ринкуса. Латыши проиграли со счетом 1-2. Был в составе команды на 22 матчах, из которых 19 раз — в основном, а 3 раза — в запасе. В 2007 году перешёл в «Виндаву». После сезона 2008 года завершил карьеру. В составе «Вентспилса» — двукратный победитель Кубка Латвии (2002 и 2003).

Статистика

Источники

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Федерации футбола Латвии

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Виндава»